Ши́ди (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
  (род. 1992) — австралийская баскетболистка, игрок Чемпионата Греции в составе клуба «Кронос».
  (род. 1926) — игрок в австралийский футбол и тренер, игрок Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Саут-Мельбурн», тренер сборной штата Западная Австралия (1960—1963).
  — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги Ирландии в составе команды графства Дублин (1991, 1993).
  (род. 1972) — австралийский театральный и кинорежиссёр, режиссёр австралийской постановки мюзикла The Rabbits, удостоенной Премии Хелпманна как лучшее новое австралийское произведение и лучшее представление для детей (2015).
  (род. 1995) — британский регбист, игрок Чемпионата Англии в составе клуба «Бристоль Бэрс».
  (род. 1947) — игрок в австралийский футбол и тренер, чемпион Викторианской (Австралийской) футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1969, 1973, 1974) и в качестве тренера «Эссендона» (1984, 1985, 1993, 2000).
 Шиди, Кевин (род. 1959) — ирландский футболист.
  (род. 1969) — ирландский хёрлер и тренер, чемпион Ирландии в качестве менеджера команды графства Типперари (2010, 2019).
 Шиди, Петер (род. 1978) — венгерский спортивный стрелок.
  (род. 1985) — австралийская легкоатлетка, чемпионка мира по дуатлону (2012, 2017).
 Шиди, Элли (род. 1962) — американская актриса.
 Шиди, Эмма — гуамская бегунья, чемпионка Микронезии в эстафете 4×400 м (2016).